L'Honinbo 1993 è stata la quarantottesima edizione del torneo goistico giapponese Honinbo. 

Cho Chikun vinse il torneo per la quinta volta consecutiva e, come da regolamento, potè fregiarsi per il resto della sua vita del titolo di Honinbo onorario, scegliendo il nome di Honinbō Chikun

Svolgimento 
 W indica vittoria col bianco
 B indica vittoria col nero
 X indica la sconfitta
 +R indica che la partita si è conclusa per abbandono
 +N indica lo scarto dei punti a fine partita
 +F indica la vittoria per forfeit
 +T indica la vittoria per timeout
 +? indica una vittoria con scarto sconosciuto
 V indica una vittoria in cui non si conosce scarto e colore del giocatore

Qualificazioni

Torneo degli sfidanti

Finale
La finale è una sfida al meglio delle sette partite. Il detentore Cho Chikun ha affrontato lo sfidante scelto attraverso il processo di selezione.

Collegamenti esterni 
 48th Honinbo

Honinbo